In crescendo es el título de un cortometraje experimental de danza español de Jesús Ramos Huete y Joan Marimón Padrosa.

Argumento  
En el cortometraje una pareja sueña y acaba en un infierno coloreado y abstracto. Los protagonistas bailan una simbiosis de estilo contemporáneo y africano. Pieza presentada en 35 milímetros cuya parte final está pintada a mano sobre el celuloide.

Ficha técnica  
 Dirección: Jesús Ramos Huete y Joan Marimon Padrosa.
 Producción: Jesús Ramos Huete, Joan Marimon Padrosa y Milana Bonita.
 Guion: Jesús Ramos Huete.
 Concepción cromática y coloreado: Oriol Sánchez.
 Música: Toni Español, Bola, Beef.
 Fotografía: Elisabeth Prandi.
 Montaje: Manel Barriere, Sara González, Armand Rovira.
 Bailarines: Marco Barbera y Pilar Murube.
 País: España.
 Año: 2001.

Festivales  
Seleccionado en múltiples festivales de cortometrajes tanto populares como experimentales como el de Alcalá de Henares, Granada, Huesca, Tisza Mozi (Hungría), Shortmetraje de Nueva York, La Republique de Paris, Cinedans de Holanda o Mecal de Barcelona. Obtiene el Premio Telson a los Mejores Efectos Audiovisuales en Festival de Cine Experimental de Madrid 2001 y al mejor director experimental español,también al mejor corto de no-ficción, música y fotografía en Gerona. El Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB lo escoge entre los cortometrajes de toda la historia del cine español,para ser exhibido en Melbourne, Washington, Miami, Nueva York, Tokio, Madrid y Londres para el ciclo Del éxtasis al arrebato. Está considerado una pieza artística.

Películas sobre danza
Cortometrajes de España